O governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, através do Decreto n° 1.189, de 13 de junho de 2017, renomeou a Guarnição Especial de Polícia Militar Montada (GuEspPMMon), situada em São José, como Regimento de Polícia Militar Montada.

O Regimento de Polícia Militar Montada é uma unidade da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina que atua na preservação da ordem pública em operações especiais rurais e urbanas e no controle de tumultos.

O Estado dispõe, além da Regimento de Polícia Militar Montada (com sede em São José), de um Esquadrão de Polícia Montada na cidade de Lages, de pelotões nas cidades de Chapecó e Joinville e um Grupo no município de Caçador e Criciúma.

Definição de policiamento montado
O policiamento ostensivo montado é uma variação de aplicação do policiamento ostensivo geral, já que o seu diferencial está no emprego do cavalo como meio de locomoção. É, sem dúvidas, o mais tradicional em todas as instituições policiais, pois o homem e o cavalo têm uma história de convivência milenar.

Utilizando o cavalo como meio de locomoção, o policial, nas atividades de polícia geral, pode executar patrulhamento, permanência em determinado ponto-base, realizar diligências e escoltas, bem como dar apoio operacional às tropas a pé. Um dos destaques para o emprego do cavalo é sua ilimitação quanto ao tipo de terreno e lugar de emprego, pois mesmo em locais inóspitos e de difícil acesso ele possibilita grande mobilidade, flexibilidade, rapidez de ação, grande raio de atuação e facilidade de comando. Além destes aspectos, soma-se o grande poder de relacionamento que o cavalo tem com a comunidade, pela atração natural, principalmente de crianças, em relação ao animal.

História
A Polícia Montada de Santa Catarina surgiu juntamente com a Força Pública, em 5 de maio de 1835, através da lei provincial nº 12, quando então era presidente da província Feliciano Nunes Pires. A Força Pública começou com um 1º tenente comandante, um 2º tenente (sub-comandante), um cabo de Cavalaria, oito soldados de Cavalaria, quatro cabos de Infantaria, trinta e seis soldados de Infantaria e um soldado corneteiro.

Atualidade
Com sede no município de São José, a Regimento de Polícia Militar Montada  não possui uma área específica de atuação, assim como outros batalhões convencionais, desenvolvendo suas atividades em todo o território catarinense. Todavia, em virtude da importância geopolítica de Florianópolis e São José, há uma atenção especial à esta área do Estado.

O Regimento de Polícia Militar Montada, comandada pelo Tenente Coronel PM Jader Peron Schlichting possui um efetivo de 78 policiais militares, entre homens e mulheres, distribuídos nos diversos setores operacionais e administrativos necessários ao desenvolvimento das atividades.

Rotineiramente, o efetivo executa ações de policiamento ostensivo no processo montado, ordinários e extraordinários no atendimento de diversos tipos e ocorrências. Contudo, tem atendido da melhor forma aos anseios de segurança da sociedade catarinense, uma vez que realiza diuturnamente o apoio especializado através do incremento do policiamento montado.

Missão do Regimento de Polícia Militar Montada

Ordinária
“Executar o policiamento ostensivo preventivo ou repressivo nas diversas circunstâncias peculiares aventadas, de modo a preservar o patrimônio público e privado e a integridade do indivíduo a fim de cumprir as disposições legais que regulam a vida em comunidade. A tropa hipomóvel atuará como promotora principal ou em apoio a outras no cumprimento da missão fim da PMSC.”

Extraordinária
“Atuar como tropa de controle de distúrbios civis; Executar o policiamento de guarda, em seu aquartelamento, na parte externa de estabelecimentos prisionais ou outros, quando em razão da perturbação da ordem pública assim o exigir;”

Formas de emprego operacional
O Policiamento montado no cumprimento de suas missões pode ser empregado em diversas situações e formas:
Policiamento Ostensivo Preventivo;
Controle de Distúrbio Civil – CDC;
Policiamento de Guarda;
Policiamento de Trânsito;
Policiamento Florestal;
Policiamento Rural;
Busca Terrestre;
Escoltas;
Diligências;
Permanência;
Patrulhamento em unidades prisionais;
Apoio Tático Operacional a Outros Processos de Policiamento;
Policiamento em estádios e praças esportivas;
Policiamento em shows e eventos culturais;
Policiamento em manifestações civis;
Policiamento em eventos festivos;
Policiamento em operações de temporada: férias, verão, carnaval;
Atividades de defesa civil, quando ocorrência de calamidades públicas ou sinistros;
Rebeliões e fugas em estabelecimentos prisionais.

Características do policiamento montado
O Policiamento Montado, por suas peculiaridades, é detentor de algumas características específicas que o diferem dos demais processos de policiamento. Em diversas vezes estas características colocam o policial militar em grande vantagem no seu mister de preservação da ordem pública e combate àcriminalidade.

Ostensividade e comandamento
O Policial a cavalo infunde uma sensação de segurança na comunidade pois, devido ao porte físico do animal e por estar o policial em um plano elevado, a presença do policiamento montado é marcante e facilmente notada. 

O Policial Montado possui uma capacidade muito maior de ver e ser visto pela comunidade, percebe-se que ocorre uma potencialização da ostensividade do Policial Militar. Aliado a isto o fato do policial estar num plano elevado possibilita uma maior capacidade visual do policial em relação ao público que o cerca aumentando o seu poder de ação e controle social, ou seja, comandamento de uma determinada situação.

Mobilidade
A utilização do animal permite um deslocamento lento, ao passo, percorrer toda a área de policiamento, caso seja necessário, esta mobilidade pode ser aumentada utilizando-se a andadura trote e eventualmente o galope, caso o terreno e as características o permita, dessa forma percorrer toda área a ser policiada.

Flexibilidade
A capacidade que possui uma tropa hipomóvel de passar de imediato, de uma a outra maneira de atuar, sem perder suas características básicas, podendo, ainda agir com sucesso tanto em favelas como em meio rural, e ainda em grandes centros urbanos. Ou seja, hora pode atuar no trânsito, hora em busca de pessoas perdidas em mata, hora pode atuar em controle de tumultos, e outras formas de emprego, sem ter de modificar as características ou equipamentos.

Multiplicidade de formas de emprego
È a possibilidade da utilização em várias formas quantitativas de emprego, desde o cavaleiro isolado até o empenho da fração constituída para uso em operações policiais.

Atuação em terrenos diversos
O cavalo não depende de vias de acesso para se deslocar, daí sua vantagem de emprego em regiões não urbanizadas ou naquelas onde as vias de acesso são deficientes, dificultando o deslocamento de viaturas, ou mesmo do homem a pé.

Efeito psicológico
A presença imponente do animal infunde nas pessoas que o cercam duas espécies de reação: Empatia, por ser um animal com beleza e infundir em algumas pessoas e principalmente nas crianças um sentimento de carinho e necessidade de aproximação. 
E antipatia, devido ao porte físico avantajado do animal causar expectativa de lesão na pessoa que desconhece seu trato e modo de controle e condução, instigando temor e respeito, pois um Policial Militar que outrora possuía 70 kilos e 1,70 m de altura, agora está com 670 kilos e 2,50 m de altura, tornando-se “um ser” incombatível. Estes aspectos devem ser explorados pelo Policial Montado hora para o trabalho de relações públicas e hora para a atuação repressiva.

Baixo custo
Ressalta-se que o baixo custo mensal gasto com o eqüino, pois grande parte da alimentacão é cultiva nas dependências da OPM, como também a vida útil do eqüino utilizado no policiamento é de vinte anos.

Atuação de grande raio
Capacidade do Policial Montado de cobrir um grande espaço de terreno num curto espaço de tempo. Está relacionado com a Mobilidade.

Rapidez de ação
A rapidez de ação é característica que permite a pronta ação onde quer que esta aconteça, ou se faça necessário o emprego da tropa hipomóvel.

Relações públicas
O RPMMon, no que tange ao efeito de relações públicas tem superado as expectativas, haja vista o seu grau de eficiência nas atividades que participa, tanto no campo operacional como no social. No campo social tem apresentado bom relacionamento pelas participações e incentivos à prática de esportes hípicos, vista de em colégios, passeios de charretes, e projetos de cunhos sociasi como Eqüoterapia (tratamento alternativo dispensado às pessoas portadoras de necessidades especiais), o profissionalismo e a dedicação do efetivo tem cada vez mais projetado a PMSC e a RPMMon como uma “polícia social”. Faz-se míster ressaltar que não raramente a Cavalaria é convidado para produzir matérias para a mídia sobre sua qualidade técnica, elevado senso de profissionalismo de sua tropa e as atividade sociais desenvolvidas nesta OPM.

Equoterapia
A eqüoterapia merece uma atenção especial por se tratar de uma forma de reabilitação que utiliza o cavalo como instrumento terapêutico. Consiste num trabalho que vem sendo realizado pela Guarnição Especial de Polícia Militar Montada em conjunto com a Fundação Catarinense de Educação Especial, através de convênio firmado entre a PMSC e aquela instituição. Teve seu início em outubro de 1998 com o objetivo de atender a pessoas portadoras de necessidades especiais (físicas e/ou mentais). Existe a participação intensiva de uma equipe multidisciplinar formada por técnicos em equitação, saúde, educação e todos técnicos em equoterapia. O trabalho que aqui é realizado gratuitamente é alvo de destaque perante a comunidade. No princípio ocorreu uma atividade experimental realizando 13 (treze) atendimentos por semana, no ano de 1998. Atualmente, porém, o atendimento é proporcionado a 51 (cinqüenta e um) alunos regularmente matriculados.

Cursos especiais

Curso de formação de policiamento montado - CFPMon - Nível: cabos e soldados 
Curso que tem como objetivo o de formar cabos e soldados em policiamento montado, para atuar nas unidades de Cavalaria.

Curso de especialização em policiamento montado - CEPMon - Nível: oficiais e sargentos 
Curso que tem como objetivo o de formar oficiais e sargentos especialistas em policiamento montado, para atuar nas unidades de Cavalaria.

Curso de especialização em policiamento montado - CEPMon – Nível: cabos e soldados 
Curso que tem como objetivo o de formar cabos e soldados especialistas em Policiamento Montado, para atuar nas unidades de Cavalaria.

Táticas policiais montadas – TPMon 
Treinamento que tem como objetivo dotar de conhecimentos técnicos e operacionais mais avançados no tocante ao policiamento montado, para atuar nas unidades de Cavalaria. Destina-se a policiais militares que já possuem o curso de formação em policiamento montado (pré-requisito).

Controle de distúrbio civil montado – CDCMon 
Treinamento que tem como objetivo dotar de conhecimentos técnicos e operacionais mais avançados no tocante ao policiamento montado, para atuação no controle e distúrbio civil. Destina-se a policiais militares que já possuem o curso de formação em policiamento montado (pré-requisito).

Referências
 Polícia Militar de Santa Catarina

Polícia Militar do Estado de Santa Catarina
Fundações em Santa Catarina em 2017